Piccione selvatico occidentale 
 Piccione selvatico orientale